Hasitschka ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hasitschka SJ (* 1943), österreichischer römisch-katholischer Priester, Theologe und Neutestamentler
 Werner Hasitschka (* 1953), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler